Jalari in corto è stato un festival di cortometraggi organizzato dal Parco Museo Jalari a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Storia 
È stato organizzato per la prima volta nell'agosto 2004 dall'Associazione Culturale Etnografica Ambientale "Jalari" e da Andrea Italiano e solo nelle prime tre edizioni ha visto la partecipazione di 77 cortometraggi.

Nato come evento di promozione cinematografica, soprattutto di giovani artisti, nel corso degli anni si è rinforzato e ha ospitato personalità come Nino Frassica, Otello Prefazio, Tano Cimarosa e Vanni Ronsisvalle.

Albo d'oro

2004: Deadline di Massimo Coglitore
2005: Senza tempo di Antonio Bellia e Giacomo Iuculano
2006: 'Gion Braun, l'ultimo dei Modicani di Giuseppe Tumino
2007: Principio d'azione di Elia Castrangia

Note

Collegamenti esterni 
 

Festival cinematografici in Sicilia
Festival cinematografici italiani del passato